Dick Farley (basket-ball)
 Dick Farley (football américain)